Pato pode se referir a:

Pato, ave
Pato-selvagem, ave
Pato (esporte) - desporto argentino

Como apelido/sobrenome
Alexandre Pato, futebolista brasileiro
Octávio Pato

Desambiguações de topônimos